«Right Now» — п'ятий сингл сьомого студійного альбому барбадосько-американської поп-співачки Ріанни — «Unapologetic». Сингл вийшов 28 травня 2013.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2013
Пісні Ріанни
Англомовні пісні
EDM-пісні
Сингли Девіда Гетти